Movistar Open 2011 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Сантьяго и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 30 января по 6 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Посев в одиночном турнире возглавил Давид Налбандян (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томми Робредо выигрывает свой 10й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации.
 Сантьяго Жиральдо сыграл свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсело Мело выигрывает свой 8й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Бруно Соарес выигрывает свой 4й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Movistar Open
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте ATP
 

Чили
Теннис
Январь 2011 года
Февраль 2011 года
2011